Dobroslava může být:
jméno
Dobroslava je ženské křestní jméno slovanského původu. Jeho obdobou je mužské jméno Dobroslav. Svátek Dobroslavy v českém kalendáři připadá na 5. června. Domácí podoby: Dobruše, Dobruška, Slávka.

 Dobroslava Bilovská (1917–1965) – česká malířka, grafička a ilustrátorka
Dobroslava Menclová (1904–1978) – česká historička umění, architektka a archeoložka
Dobroslava ze Strakonic – česká šlechtična
 Svatá Dobroslava - patronka španělského města Jaca

obec
 Dobroslava (obec) – obec v okrese Svidník

Ženská jména slovanského původu
Ženská jména